Molinari ist der Familienname folgender Personen:

 Aldo Molinari (1885–1959), italienischer Filmregisseur und Theaterleiter

 Bernardino Molinari (1880–1952), italienischer Dirigent
 Christoph Molinari (1723–1784), italienischer Mediziner
 Edoardo Molinari (* 1981), italienischer Golfspieler
 Ernesto Molinari (* 1956), Schweizer Klarinettist und Komponist
 Eugenio Molinari (* 1936), italienischer Ingenieur und Speedbootfahrer
 Francesco Molinari (* 1982), italienischer Golfspieler
 Francesco Molinari-Pradelli (1911–1996), italienischer Opern-Dirigent
 Gianna Molinari (* 1988), Schweizer Schriftstellerin
 Giovanni Battista Molinari (1633–1688), italienischer Maler 
 Giulio Molinari (* 1988), italienischer Triathlet

 Guido Molinari (1933–2004), kanadischer Maler und Graphiker
 Gustave de Molinari (1819–1912), belgischer Ökonom
 Guy Molinari (1928–2018), US-amerikanischer Politiker
 Helga Müller-Molinari (* 1948), deutsche Mezzosopranistin
 Juan Molinari, uruguayischer Fußballspieler
 Karl-Theodor Molinari (1915–1993), deutscher Generalmajor
 Lara Molinari (* 1970), italienische Comic-Zeichnerin
 Leo Molinari (1827–1907), Kaufmann und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Leopold Molinari (1861–1954), österreichischer Politiker (CSP), Abgeordneter zum Nationalrat
 Maurizio Molinari (* 1964) italienischer Journalist und Redakteur
 Paolo Molinari SJ (1924–2014), italienischer Jesuit und Theologe
 Ricardo Molinari (1898–1996), argentinischer Schriftsteller
 Riccardo Molinari (* 1983), italienischer Politiker
 Simona Molinari (* 1983), italienische Jazzsängerin
 Susan Molinari (* 1958), US-amerikanische Politikerin

Siehe auch:
 (35270) Molinari, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Rifugio Levi Molinari, Schutzhütte in den Westalpen
 Società Italiana Costruzione Automobili Ricordi-Molinari